Тата — зменшувальна форма імені Тетяна.
 Тата (Tata Group) — індійська транснаціональна компанія-конгломерат, до складу якої входить Tata Motors, індійська автомобілебудівна компанія.

Топонім 

 Тата — місто в Угорщині.
  — місто в Марокко.
 Тата — провінція в Марокко.
 Острови Тата — два маленьких ненаселених острови біля північного берега Південного острова Нової Зеландії.

Прізвище 

  — індійський бізнес-клан.
 Джамшеджі Тата (1839—1904) — індійський промисловець і бізнесмен.
 Джо І. Тата ( 1936) — американський телевізійний актор.
 Ратан Тата ( 1937) — індійський підприємець.

Див. також 
 Tata
 Татта — місто в Пакистані, у провінції Сінд.
  (Țâța) — річка в Румунії, притока Яломіци